Abhalten steht für:
 Abwedeln, die Verkürzung der Belichtungszeit für Partien einer Fotografie
 Abhalten von einem Baby oder Kleinkind über einem Gefäß oder dem Boden zum Ausscheiden.

Siehe auch: